Esistono più comuni francesi con questo nome

Mortiers – Aisne
Mortiers – Charente Marittima